Akhuryan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Akhuryan (ort), Sjirak, 
 Akhuryan (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar